Chaudhari ist der Familienname folgender Personen:

 Praveen Chaudhari (1937–2010), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Vaidehi Chaudhari (* 2000), indische Tennisspielerin